Татьяна Емельянова: Емельянова, Татьяна Петровна (род. 1950) — советский и российский психолог. 
 Емельянова, Татьяна Харлампьевна (1927—2018) — передовик советского машиностроения.